Municipio de Pontiac puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pontiac (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Pontiac (condado de Livingston, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Livingston.
 Municipio de Pontiac (condado de Ozark, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Ozark.